Il doppio del Generali Ladies Linz 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.
Marina Eraković e Elena Vesnina sono le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.In finale Anna-Lena Grönefeld e Květa Peschke hanno sconfitto Julia Görges e Barbora Záhlavová-Strýcová 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (campionesse)
  Julia Görges /  Barbora Záhlavová-Strýcová (finale)

  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (primo turno, ritirate)
  Vera Duševina /  Alicja Rosolska (quarti di finale)

Wildcard 

  Romina Oprandi /  Andrea Petković (primo turno)

  Barbara Haas /  Patricia Mayr-Achleitner (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2012
Generali Ladies Linz 2012